Pier Eringa (1961), Nederlands bestuurder (*1961)
 Pier Eringa (1879-1962), Nederlands burgemeester (1879-1962)